Cette page présente les résultats des compétitions de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 1948, deuxième apparition de ce sport en qualité d'épreuve officielle des Jeux olympiques.

Contrairement aux jeux de 1936, la compétition se déroule en intérieur (indoor). La finale de la compétition précédemment évoquée s'étant déroulée sous des conditions météorologiques désastreuses.

Médaillés

Classement final hommes

Résultats

Tour préliminaire 
Les 23 équipes étaient réparties en 4 poules de 6 équipes chacune, avec une poule de 5. Dans chaque poule, chaque équipe affrontait, pour un seul match les 5 (ou 4) autres. La victoire rapportant 2 points, la défaite 1.
En cas d'égalité au classement, c'est le ratio points marqués sur points encaissés qui devait faire la différence.

Groupe A 

|}

Groupe B  

|}

Groupe C 

|}

Groupe D  

|}

Classement 17-23 

L'Irak déclare forfait face à la Suisse.

Classement 9-16 

La Hongrie déclare forfait pour ses matchs de classement.

Tableau final

Notes et références 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1948
1948
Basket-ball en 1948